Маркус — многозначный термин.

Фамилия 
 Маркус, Адам (род. 1979) — американский математик.
 Маркус, Адель (1906—1995) — американская пианистка.
 Маркус, Александр Семёнович (род. 1932) — молдавский и израильский математик.
 Маркус, Борис Львович (1900—1949) — советский экономист, отчим И. Б. Кеирим-Маркуса.
 Маркус, Владимир Михайлович (1826—1901) — российский государственный деятель, член Государственного Совета.
 Маркус, Габриэла (род. 1988) — победительница конкурса Мисс Вселенная Бразилия 2012.
 Маркус, Георгий Владимирович (1920—2002) — советский футболист.
 Маркус, Гэри (род. 1970) — американский психолингвист и предприниматель.
 Маркус, Давид Даниэль (1901—1948) — американский юрист и военный деятель.
 Маркус, Джеймс (1867—1937) — американский актёр.
 Маркус, Джордж (род. 1941) — американский бизнесмен и филантроп.
 Маркус, Зигфрид (1831—1898) — австрийский механик и изобретатель.
 Маркус, Кен (род. 1946) — американский фотограф.
 Маркус, Людвиг (1798—1843) — немецко-французский историк и ориенталист.
 Маркус, Маноле (1928—1994) — румынский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Маркус, Марсель — швейцарский шахматист.
 Маркус, Микулаш (1897—1967) — словацкий военачальник, генерал чехословацкой армии. Участник Словацкого национального восстания.
 Маркус, Михаил Антонович (1790—1865) — российский лейб-хирург, доктор медицины.
 Маркус, Рудольф (род. 1923) — американский химик, нобелевский лауреат.
 Маркус, Рут (1921—2012) — американский философ.
 Маркус, Сергей Владимирович (род. 1955) — советский и российский культуролог, журналист, искусствовед и поэт.
 Маркус, Станислав Адольфович (1894 — ?) — советский музыковед и педагог.
 Маркус, Стивен (род. 1962) — английский актёр.
 Маркус, Татьяна Иосифовна (1921—1943) — героиня киевского подполья в годы Великой Отечественной войны; Герой Украины.
 Маркус, Фёдор Михайлович (1827—1898) — российский государственный деятель, член Государственного Совета.
 Маркус, Фриц (1888—1975) — немецкий и английский архитектор.
 Маркус, Фриц Матвеевич (1890—1937) — советский политический деятель.
 Маркус, Эгертон (род. 1965) — канадский боксёр.
 
 Маркус, Яков Львович (1887—1919) — революционный деятель, нарком просвещения Терской Советской Республики.

Двойная фамилия 
 Кеирим-Маркус, Игорь Борисович (1922—2006) — советский и российский биофизик, приёмный сын Б. Л. Маркуса.

Псевдоним 
 Иларие Воронка (настоящее имя Эдуард Маркус, 1903—1946) — румынский поэт.

Топоним 
 Маркус — вариант названия японского острова Минамитори.

См. также 
 Марк
 Маркуш
 Маркус-Неккер — подводное поднятие дна в Тихом океане.
 Маркус-Паренти — муниципалитет в Бразилии.
 Кристофер Маркус и Стивен Макфили